Нарцис може да се односи на следеће:
 Нарцис (биљка), биљка
 Суноврат, биљни род нарциса
 Нарцис (митологија), лик из грчке митологије
 Нарцис (рвач),